
Marino is de naam van de volgende personen: 
Dan Marino, voormalig quarterback van de Miami Dolphins
Eugene Antonio Marino, een Afro-Amerikaanse aartsbisschop
Giambattista Marini, een Italiaanse 17e-eeuwse dichter
Giuliana Marino, een Duits model
Frank Marino, een Canadese rockgitarist
Juan Carlos Mariño, een Peruaans voetbalspeler
Juan Carlos Marino, een Argentijns politicus
Pedro Mariño de Lobera, een historicus uit Chili
Rebecca Marino, een Canadees tennisser
Santiago Mariño, Venezolaans onafhankelijkheidsleider
Steve Marino, een Amerikaans golfer
Vince Marino, een bekende medic uit de Battlefield-serie .

Mensen met Marino als voornaam 
Marino Basso, een Italiaans wielrenner
Marino Drake, een Cubaans hoogspringer
Marino Marini (beeldhouwer), een Italiaans beeldhouwer
Marino Marini (muzikant), een Italiaans muzikant
Marino Morettini, een Italiaans fietser
Marino Lejarreta, een Spaanse wielrenner

Zie ook 
Marino (doorverwijspagina)